Calvo kan som auktorsförkortning betyda:

 Jorge Calvo
 Esperanza Calvo
 Jorge O. Calvo

Robotskapade auktorsförkortningar